Dobra cena (ang. The Price Is Right) – teleturniej emitowany m.in. w USA (od 1971), Francji, Niemczech, Australii, Hiszpanii i krótko w Polsce. Polską edycję emitowała TVN w latach 1997-1998, a jej prowadzącym był Grzegorz Wons. W Polsce teleturniej się nie przyjął, ale w innych krajach znajduje się w czołówce oglądalności. Producentem polskiej edycji był Masterpol.

Zasady 
W grze bierze udział czterech graczy wylosowanych spośród publiczności. W pierwszej rundzie pojawia się przedmiot, który gracze wyceniają. Ten uczestnik, który zgadnie wartość tego przedmiotu lub będzie najbliżej, wygrywa go. Nie można było typowaną ceną przewyższyć ceny prawdziwej. Zwycięzca eliminacji uczestniczy w następnej grze o zdecydowanie lepszą nagrodę np. wycena nagrody, układanie z rozsypanki cyfr ceny itp.

W kolejnej rundzie uczestniczy trzech graczy, którzy osiągnęli w poprzednich konkurencjach najlepsze wyniki. Uczestnicy muszą zakręcić kołem, na którym są wymienione liczby punktów. W razie, gdy gracz trafi w liczbę 100 punktów, dostaje dodatkową nagrodę w wysokości 1000zł. Uczestnicy mogą zakręcić 2 razy kołem, jednak wiąże się to z pewnym ryzykiem, ponieważ jeśli gracz zdobędzie więcej niż 100 punktów, liczą się tylko punkty nadwyżki. Uczestnik, który będzie miał najmniej punktów, odpada z gry. Dwaj pozostali gracze w finale mają za zadanie w ciągu 30 sekund odgadnąć prawdziwą wartość nagród finałowych. Uczestnik może wybrać dopuszczalną tolerancję (jedną z 4 możliwych). Jeżeli zmieści się w tej tolerancji (liczonej w dół od prawdziwej), dostaje nagrody.

Programy TVN  
Teleturnieje